Olbia („îmbelșugata” în limba grecă antică) a desemnat trei cetăți antice grecești:
Olbia pontică, o colonie elenă de la Marea Neagră, la gurile râului Hypanis, în Ucraina), inclusă de Burebista in Regatul Daciei, azi în ruine.
Olbia ligurică, o colonie elenă din Provența, în sudul Franței (azi în ruine, în raza orașului Hyères).
Olbia sardă, o colonie elenă din Sardinia, în Italia (a fost în ruine dar din 1198 încoace un oraș modern a fost reclădit pe deasupra, numit Terranova până în 1938).